Il nome Scarsdale può essere ricondotto a:

Scarsdale, città e villaggio della contea di Westchester, Stati Uniti
Dieta Scarsdale, dieta alimentare ideata nella città di Scarsdale
Scarsdale Metro-North station, stazione della metropolitana di New York che serve gli abitanti di Scarsdale, via Harlem
Scarsdale, nome di una località del Derbyshire, secondo una suddivisione amministrativa anticamente in uso nel Galles ed in Inghilterra 
Scarsdale, città a sud di Ballarat, Australia